Acetal ist:
 eine organische Verbindung aus der Stoffgruppe der Acetale
 die Kurzbezeichnung für
Acetaldehyddiethylacetal
Polyoxymethylen
ein Dorf im Hochland von Chiapas

Siehe auch: